Brooksville (Blount megye, Alabama)
 Brooksville (Morgan megye, Alabama)
 Brooksville (Florida)
 Brooksville (Kentucky)
 Brooksville (Maine)
 Brooksville (Mississippi)
 Brooksville (Oklahoma)